La famille de Kernafflen de Kergos est une famille d'ancienne bourgeoisie originaire de Bretagne, en Pays bigouden. 

Elle est issue d'Alain de Kernafflen, résidant dans la   région quimpéroise, dont plusieurs membres ont joué un rôle notable dans l'histoire locale, tant à Quimper qu'à Clohars-Fouesnant. 

La famille de Kernafflen de Kergos possède et habite depuis plusieurs siècles le château de Kergos en Clohars-Fouesnant, (Finistère), même si elle demeure aussi à Quimper.

Personnalités 
Les principaux membres de cette famille : 

 Alain de Kernafflen (1623-1671), sieur de Kereben, en Pouldreuzic (Finistère). Il épouse vers 1645, Marie Furic de Penmenny (décédée en 1683). Alain de Kernafflen se désiste de ses prétentions à la noblesse, pour lui et pour ses descendants, par devant la Chambre de la Réformation de Rennes, en 1668. Sa famille conserve ainsi sa qualité d'ancienne bourgeoisie.

 Hervé de Kernafflen  (1651-1685), sieur de Kereben et de Kergos en Clohars-Fouesnant. Il est avocat au Parlement, sénéchal de Pont-Labbé, en 1776, puis conseiller du roi, référendaire en la chancellerie de Bretagne en 1684. Il épouse à Audiernele , Catherine Quillivic (1651-1685), fille de Jean Quillivic, sieur de Lervilly et d'Alice Bocon.

 Alain de Kernafflen (1679-1750), seigneur de Kergos. Il est cavalier de la compagnie du marquis de Ploeuc à la revue du ban de Cornouaille, en 1694, capitaine de dragons en 1705, capitaine des paroisses de Pleuvan, Perquet et Cloars-Fouesnant, en 1710. Il épouse  en 1714, Françoise Marie Charlotte Kernafflen de Treyer, née le  à Quimper, sa  cousine germaine, fille de Corentin-Philippe de Kernafflen, sieur de Treyer, et de Françoise Chegaray de Mazouët.

François Marie Joseph de Kernafflen de Kergos (1718-1786)  avocat et conseiller du roi, procureur au siège de l'amirauté de Cornouaille. il épouse le  Marie Thérèze Le Bastard de Mesmeur , dame de Kerautret (en Ergué-Gabéric), fille de Jean Hervé Le Bastard, maire de Quimper en 1747.

 Alain Jacques de Kernafflen de Kergos (1748-1822), avocat en 1774, conseiller-procureur du roi au siège de l'amirauté de Cornouaille jusqu'à la Révolution française, vice-président du directoire du district de Quimper en 1795, puis conseiller à la préfecture de Quimper, sous le Premier Empire. Il épouse le  à Morlaix, paroisse de Saint-Melaine, Jeanne Michèle Renée Salaun du Mesquéault, née dans cette même paroisse le  et décédée le  au château de Kergos à Clohars-Fouesnant. Son père Pierre Joseph Salaun du Mesquéault sénéchal de Morlaix et de Jeanne-Thérèse Le Gris du Val.

Thérèse François Michel Marie de Kernafflen de Kergos (né en 1773), lieutenant au régiment de Provence, capitaine de chasseurs de l'armée d'Italie, conseiller municipal de Morlaix, chevalier de la Légion d'honneur. il épouse, le  à Morlaix, Marie Angèle Louise Barrère (née le  à Morlaix, fille de Pierre Guy Marie Barrère, négociant et maire de Morlaix).

François Allain Marie de Kernafflen de Kergos (1807-1841). Il s'était marié le  à Quimper avec Denise Marie Henriette Ponthier de Chamaillard (née le  au Huelgoat, décédée en 1891).

 Marie de Kernafflen de Kergos (née le  à Quimper, décédée le  à Quimper), mariée en 1856 avec Charles de Mauduit du Plessix (1825-1869).

 Denyse de Kernafflen de Kergos (née le  à Quimper, décédée le  à Quimper), mariée le  à Clohars-Fouesnant avec Charles De Jacquelot du Boisrouvray (née en 1848, décédée le  à Quimper).

 Achille François Jacques de Kernafflen de Kergos, né le , décédé le  à Morlaix), marié le  à Nantes avec Henriette Thérèse Eugénie de Mauduit du Plessix (1821 - 1896)

Emmanuel de Kernafflen de Kergos, né le  à Nantes, décédé le  au château de Kersily en Plouay (Morbihan), fit l'École navale (promotion 1872), capitaine de corvette, marié le  à Haute-Goulaine avec Marie Anne Cécile du Boisguéhenneuc  (1860 - 1944).

 Adrienne de Kernafflen de Kergos épousa le  à Nantes (église de Saint-Similien) Henri de Quengo de Tonquédec.

 Hervé Théodore Marie de Kernafflen de Kergos, fils cadet d'Alain Jacques de Guerafflen de Guergos, né le , décédé le , fut enseigne de vaisseau et se maria en 1832 avec Justine Thérèse Marie Hersart de la Villemarqué, sœur de Théodore Hersart de la Villemarqué, l'auteur du Barzaz Breiz.

Théodore Marie de Kernafflen de Kergos (né le , décédé en 1931), marié avec Marguerite Pierrugues Françoise du Harlay (née en 1860), domiciliés au château des Escorcières à Gouex près de Lussac-les-Châteaux (Vienne).

 Hervé Marie de Kernafflen de Kergos (né le  à Vouhé (Charente-Maritime)), fit Saint-Cyr, officier de cavalerie (au  régiment des Hussards de 1908 à 1910 par exemple), chevalier de la Légion d'honneur, marié le  à Clohars-Fouesnant (mariage religieux en la chapelle du château de Kergos) avec Marie Madeleine Ghislaine de Kernafflen de Kergos (née le , décédée à Poitiers le ). Il est décédé en 1976.

Bernard Joseph Marie de Kernafflen de Kergos, né le  au château de Toulgoat en Penhars, capitaine au long cours, enseigne de vaisseau de première classe, mort pour la France pendant la Première Guerre mondiale le , chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre avec palmes.

 François de Kernafflen de Kergos (né le , décédé le ), commissaire de la Marine, décoré de la croix de guerre, marié le  à Paris ( arrondissement) avec Anne Marie Edmée Decazes, fille de Raymond Decazes, née le  au château de Villars à Persac (Vienne).

 Pierre Guénolé Alain Marie de Kernafflen de Kergos, né le  à Penhars (Finistère), capitaine au  régiment d'infanterie, mort pour la France le  à Pierremande (Aisne). « Vaillant officier, plein d'allant et de bravoure. Fait chevalier de la Légion d'honneur et trois fois cité à l'ordre pour sa vaillante conduite devant l'ennemi. Mort en brave le  ».

Louis Marie de Kernafflen de Kergos, né le  à Penhars, se marie le  à Ploaré avec Marie Alphonsine Louise Thérèse Halna du Fretay, née le  à Ploaré, dont le père, Auguste Joseph Marie Halna du Fretay, est alors maire de Ploaré.

 Hervé Théodore de Kernafflen de Kergos, décédé le  au château de Toulgoat en Penhars.

Jean Élisabeth Marie de Kernafflen de Kergos, né le  à Clohars-Fouesnant, marié le  à Vannes avec Eugénie Marie Théodore Gibbon.

Notes et références

Article connexe
 Armorial des familles de Bretagne
 Liste de familles subsistantes d'ancienne bourgeoisie française

Famille française